(1878-1952), femme politique polonaise. 
  (1979-), footballeur argentin.
 Silvia Tennenbaum (1928-2016), écrivain allemande.
  (1927-2005), mathématicien américain.

Divers 
 Théorème de Tennenbaum, découvert par .
Patronyme juif